

Patronyme 

 André Béhotéguy (1900-1960), un joueur français de rugby à XV ;
 Henri Béhotéguy (1898-1975), un joueur français de rugby à XV.

Homonymie de patronyme